Megkülönböztető jegy (heraldika)
 Fémjel
 Védjegy a választékos köznapi szóhasználatban